Ла Капулина има више значења:

 Ла Капулина, Сан Мигел (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Капулина (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику